Linken – miejscowość w Niemczech, w Dolnej Saksonii, w powiecie Osnabrück, w gminie Ramin
 Linken – miejscowość w Niemczech, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w powiecie Vorpommern-Greifswald, w gminie Melle